Cendrillon (opera), opera van Jules Massenet
 Cendrillon (1899), Franse stomme film uit 1899